Edlef Köppen, écrivain allemand du début du .
 Kerstin Köppen, rameuse d'aviron allemande
 Nina van Koppen, actrice néerlandaise
 Sandra Köppen, judokate allemande
 Wladimir Peter Köppen, scientifique allemand (connu pour ses travaux sur les climats).
 La classification de Köppen, un système de classification des climats élaboré par Wladimir Peter Köppen.